FOMA peut désigner :
 Freedom of Mobile Multimedia Access, premier réseau de téléphonie mobile de troisième génération ouvert au Japon par NTT DoCoMo fin 2001 ;
 Foma, firme tchèque fabriquant des films, papiers et matériels photographiques.